Davide Balletta – cestista svizzero
Duitg Balletta – politico e scrittore svizzero
 Il Balletta, pittore italiano

Pagine correlate

 Balletto (disambigua)